BAA peut faire référence à :
 Baccalauréat en administration des affaires, un terme utilisé au Québec pour désigner un Bachelor of Business Administration ;
 Bâtiment, Aménagement, Architecture, un domaine proposé par les Hautes Études d'Ingénieur, une école française d'ingénieurs à Lille ;
 Basketball Association of America, une ancienne association sportive américaine, devenue la National Basketball Association ;
 BAA Limited (anciennement BAA plc et British Airport Authority), une société possédant et gérant des aéroports ;
  ;
 Bibliothèque d'art et d'archéologie, une bibliothèque patrimoniale et scientifique à Genève ;
 British Astronomical Association, la plus ancienne association nationale d'astronomes amateurs au Royaume-Uni.

Baa est le nom de :
 baa, un instrument de musique africain ;
 Baa, une subdivision administrative des Maldives.